Ljudevit ist der Name von:

 Ljudevit (Posavina) († 823), auch Ljudevit Posavski, altkroatischer Fürst in Unterpannonien
 Ljudevit Gaj (1809–1872), Slawist und Begründer des neuen kroatischen Schriftwesens
 Ljudevit Rupčić (1920–2003), kroatischer Franziskaner (OFM) und Autor
 Ljudevit Selo, Vorort der slawonischen Stadt Daruvar in Kroatien